Serie A2 1983-1984 – stagione del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A2 1983-1984 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 1983-1984 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1983-1984 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1983-1984 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile